Die Primeira Liga 2007/08 (offiziell bwinLIGA) war die 74. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 17. August 2007 und endete am 11. Mai 2008.

In dieser Saison sicherte sich der FC Porto bereits fünf Spieltage vor Saisonende die 23. Meisterschaft der Vereinsgeschichte und den dritten Titel in Folge. Sportlich stiegen FC Paços de Ferreira und União Leiria in die 2. Liga ab. Die Urteile im Bestechungsskandal aus der Saison 2003/04 hatten direkten Einfluss auf diese Saison, so wurden dem FC Porto sechs Punkte und União Leiria drei Punkte abgezogen, der Präsident des FC Porto, Pinto da Costa, wurde mit einer zweijährigen Sperre belegt und Boavista Porto zum Zwangsabstieg in die Segunda Liga verurteilt. Der FC Porto sollte außerdem nicht an der UEFA Champions League 2008/09 teilnehmen und die nächstbestplatzierten Vereine nachrücken. Diese Entscheidung wurde allerdings revidiert.

Teilnehmer 

Aufgrund des Manipulationsskandals Apito Final, in den Boavista Porto verwickelt war, musste Boavista einen Zwangsabstieg hinnehmen. Das führte dazu, dass der FC Paços de Ferreira trotz sportlichen Abstiegs in der ersten portugiesischen Fußballliga verbleiben durfte.
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft FC Porto

Weblinks 
 Spieldaten und Tabellen auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2007/08